Дульцев — русская фамилия. Известные носители:

 Дульцев, Александр Семёнович (1921—1975) — советский военный, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Дульцев, Василий (Леонид) Иванович (1909—1979) — советский оператор игрового и документального кино, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Дульцев, Василий Семёнович (1931—2014) — оператор лесопогрузчика, Герой Социалистического Труда.